Ка́рлис Кре́слиньш () — советский и латвийский офицер, военный и политический деятель Латвии, бригадный генерал Латвии, ректор и профессор национальной академии обороны Латвии (с 14 мая 2004 по 12 апреля 2005), хабилитированный доктор инженерных наук, начальник штаба НВС Латвии. Президент Федерации стрельбы Латвии. Председатель редакционной коллегии латвийского журнала «Военное обозрение» (). Депутат Сейма Латвии 11 и 12 созывов от объединения «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ». Весной 2014 года сдал депутатский мандат и вышел из состава Сейма.

Руководил Научно-исследовательским центром НВС Латвии, где участвовал в создании концепции национальной безопасности Латвии.

Биография 
Родился 13 апреля 1945 года в Аннинской волости Валкского уезда ЛССР, СССР (ныне Алуксненский край, Латвия). Отец — Антон Креслиньш, мать — Зелма Креслиня (дев. Сталажа). По национальности латыш. 25 марта 1949 года семья была депортирована в Сибирь (Тигдский район, Амурской области). В феврале 1956 года семья вернулась обратно в Латвию (г.Гулбене).

В 1966 году окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса, а в 1974 году Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. Оба заведения с золотой медалью.
 
Служил в авиаполку Северного флота, преподавал в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Всего за службу в Советской армии написал 84 книги и научных труда. Службу в Вооруженных силах СССР окончил в звании полковника.

После распада СССР вернулся в Латвию. Занимал должности замначальника штаба НВС Латвии, начальника департамента стратегического планирования и политики НВС, начальника объединённого штаба НВС, ректора Национальной академии обороны Латвии.

Общественная деятельность 
 президент Латвийской федерации стрельбы ()
 президент Латвийской ассоциации Центра Джорджа Маршалла ()
 почетный президент Латвийской ассоциации сил обороны ()
 член правления Латвийского клуба генералов ()
 член Латвийской ассоциации офицеров запаса ()

Звания и награды

Награды 
Награды Латвии
 Орден Виестура 2-ой степени;
 Почётная грамота начальника штаба Национальных Вооружённых Сил Латвии (НВС Латвии);
 Почётная грамота командующего НВС Латвии;
 Почётная грамота Министерства обороны Латвии;
 Почетный знак латвийского Фонда обороны «Лачплесис» ();
 Знак отличия Международного военного совета;
 Почетный крест 3 степени Ассоциации офицеров запаса Латвии;
 Почетный знак «Знак признания» Национального объединения обороны Латвии;
 Почетный знак «За заслуги» 2 степени главкома ВВС Латвии;
 Почетный знак «За заслуги» 1 степени главкома ВМС Латвии;
 Почетный знак «За преданность военной службе» командующего НВС Латвии;
 Почетный знак «За заслуги» 1 степени командующего НВС Латвии;
 Почетный знак «За вклад в развитие Вооруженных Сил» министра обороны Латвии.

Награды СССР
 нагрудный знак «Почётный радист», и др.

Публикации 
 Krēsliņš K. Latvijas Republikas militārā stratēģija. // Militārais Apskats. — Nr.1 (2006), 7.-16. lpp. ISSN 1407—1746
 Krēsliņš K. Nacionālo bruņoto spēku vieta Latvijas drošības sistēmā. // Tēvijas Sargs. — Nr.8 (2006, augusts). ISSN 1407 — 5040
 Krēsliņš K. Kolektīvā drošība un aizsardzība NATO. // Militārais Apskats" — Nr.1 (2004), 3.-14. lpp.; Nr.2 (2004), 3.-12. lpp.
 Krēsliņš K. Militārā izglītība un zinātne. // Tēvijas Sargs". — Nr.9 (2005, sept.), 8.-9. lpp.
 Krēsliņš K. NBS karavīru dienesta motivācijas analīze un personāla komplektēšanas stratēģijas izstrāde. // Militārais Apskats". — Nr.1 (2007), 42.-47. lpp.
 Krēsliņš K. Personālsastāva komplektējuma uzlabošana Nacionālajos bruņotajos spēkos. // Militārais Apskats". — Nr.3 (2007), 51.-59. lpp.
 Krēsliņš K. Kompleksā nākotne. // Militārais Apskats. — Nr.3/4 (2008), 2.-10. lpp.
 Krēsliņš K. Konflikts Gruzijā: kas ir labi, un kas ir slikti? // Militārais Apskats". — Nr.3/4 (2008), 11.-16. lpp.
 Krēsliņš K. Kā plānot Nacionālo bruņoto spēku attīstību? // Militārais Apskats". — Nr.3/4 (2008), 17.-20. lpp.
 Krēsliņš K. Baltijas militārā alianse: par un pret. // Militārais Apskats". — Nr.1 (1997), 19.-23. lpp.
 Krēsliņš K., Skrastiņš I. Latvijas NBS apbruņojuma ilglaicīgās programmas izstrāde. // Militārais Apskats, 1996., Nr.2 (104)., 34.-45. lpp.
 Krēsliņš K. Totālās aizsardzības sistēmas konceptuālie pamati un izveidošanas principi. 1. daļa — NAA AZC: Rīga, 1996. 193 lpp.
 Krēsliņš K. Totālās aizsardzības sistēmas konceptuālie pamati un izveidošanas principi. 2. daļa — NAA AZC: Rīga, 1997. 161 lpp.
 Krēsliņš K. Totālās aizsardzības sistēmas konceptuālie pamati un izveidošanas principi. 3. daļa — NAA AZC: Rīga, 1998. 269 lpp.

Ссылки 
 Биография
 Kārlis Krēsliņš — deputāta kandidāta CV (Zaļo un Zemnieku savienība)
 2009.gada 6.jūnija Rīgas Domes vēlēšanas — kandidāta kartiņa CVK
 Kārlis Krēsliņš — CV
 Kārlis Krēsliņš — īss apraksts 
 Notiek Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora maiņa 2005-04-12
 NATO noslēpumi apgriež karjeras kāpnes — Nedēļa (LNT) 21. augusts (2005) 
 No amata atbrīvots NBS Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors 2005-05-16
 Līga Vīksna. Rada piemērus ar saviem darbiem.
 Krievija nopietni gatavojās karam ar Gruziju — intervija ar K.Krēsliņu. // Latvijas Avīze / 2008-09-05 
 Valsts prezidentes uzruna svinīgajā virsnieku zobenu pasniegšanas ceremonijā brigādes ģenerāļiem Kārlim Krēsliņam un Valdim Matīsam 2003. gada 2. septembrī, Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē.

Учёные СССР
Депутаты одиннадцатого Сейма Латвии
Депутаты двенадцатого Сейма Латвии
Ректоры вузов Латвии
Учёные Латвии
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Выпускники Рижского высшего военного авиационного инженерного училища имени Якова Алксниса
Доктора философии
Почётные радисты СССР
Бригадные генералы (Латвия)
Генералы Латвии